Folayan peut se référer à
 Nike Folayan, ingénieure britannique
 Sabaah Folayan, réalisatrice américaine